En Pologne, Żabowo est le nom de :

 Żabowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Żabowo, village de la voïvodie de Poméranie,
 Żabowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.